Нил Пёрвис (; род. 9 сентября 1961) и Роберт Уэйд (род. 1962) — британские сценаристы, написавшие сценарии к семи фильмам о Джеймсе Бонде от «И целого мира мало» до «Не время умирать». О них говорили как об «одном из самых успешных сценарных партнёрств Британии».

Ранние годы 
Отец Пёрвиса был фотографом. Подростком, Пёрвис был в кино-клубе, который фокусировался на кинематографе 1940-х годов.

Уэйд родился в Пенарте, Южном Уэльсе, и жил там до тех пор, пока ему не исполнилось 11 лет. Его мать была артисткой, и с раннего возраста он хотел быть сценаристом и начал снимать домашние фильмы, когда он был подростком.

Они познакомились друг с другом когда они ходили в школу при университете Кента, где они были соседями по комнате. Они начали играть в группе вместе, и они продолжили играть по крайней мере 20 лет. Уэйд окончил Кент и переехал в Лондон, где впоследствии он присоединился к Пёрвису.

Семейная жизнь 
Уэйд живёт в Суссексе и у него 4 детей.

Фильмография 
 Пусть получит своё / Let Him Have It (1991) (со-сценаристы)
 Планкетт и Маклейн / Plunkett & Macleane (1999) (со-сценаристы)
 И целого мира мало / The World Is Not Enough (1999) (со-сценаристы; вместе с Брюсом Фейрстейном)
 Умри, но не сейчас / Die Another Day (2002) (со-сценаристы)
 Агент Джонни Инглиш / Johnny English (2003) (со-сценаристы; вместе с Уильямом Дэвисом; Петир Хоуитт в титрах не указан)
 В дурмане / Stoned (2005)
 Казино «Рояль» / Casino Royale (2006) (со-сценаристы; вместе с Полом Хаггисом)
 Квант милосердия / Quantum of Solace (2008) (со-сценаристы; вместе с Хаггисом)
 007: Координаты «Скайфолл» / Skyfall (2012; вместе с Джоном Логаном)
 007: Спектр / Spectre (2015) (со-сценаристы; вместе с Логаном)
 Не время умирать / No Time To Die (2020) (со-сценаристы; вместе с Кэри Фукунага и Фиби Уоллер-Бридж)

Примечания

Ссылки 
 
 

Сценаристы Великобритании
Дуэты сценаристов